Иван Фёдорович Головацкий (; , Чепели, Галиция, Австрийская империя (ныне , Львовская область, Украина) — , ) — западноукраинский общественный деятель, галицкий , , , , , . Галицкий русофил.

Биография 
Сын священника. Младший брат Я. Головацкого, галицкого будителя, поэта, писателя, фольклориста, одного из основателей группы «Русская троица».

И. Головацкий среди ближайшего окружения «Русской троицы» был известен под именем «Богдан». В 1835—1836 годах учился во Львовской духовной семинарии, затем, в 1836—1839 годах на медицинском факультете Пештского (ныне Будапешт, Венгрия) и Венского (1839—1841) университетов.

Некоторое время занимался врачебной практикой, впоследствии занялся публицистикой.

Был членом редакции (1849) правительственного «Галич-русского вестника» в Львове и главным редактором (1850—1852) «„Вѣстникъ для Русиновъ Австрийскоы державы“».

Работал в библиотеке, был официальным переводчиком законов Габсбургской монархии на русинский (украинский) язык.

Имел определенные заслуги в деле издания в Австрии первых книг на русинском (украинском) языке. При его участии опубликованы «Галицкие присказки и загадки» собранные Г. Илькевичем («Галицкіи приповѣдки и загадки». Вена, 1841) и альманах «Вінок русинам на обжинки» (Вена, 1846—1847, ч. 1-2).

Собственные литературные сочинения, научные исследования и заметки И. Головацкий публиковал в различных венских и львовских изданиях. Как поэт обратил на себя внимание циклом сонетов и лирическими стихами. В 1860 году издал в Вене на русинском (украинском) языке «Читанку», которая состояла, в основном, из его переводов.

Поддерживал тесные связи со многими деятелями сербского, словацкого и чешского национальных движений.

В 1830—1840-х годах отстаивал идеи федерации славянских народов. Под влиянием православного священника русской посольской церкви в Вене М. Раевского занял москвофильские позиции.

Литература 
 Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — 518 с. : іл. — ISBN 966-00-0405-2.

Ссылки 
 Іва́н Фе́дорович Голова́цький 

Общественные деятели Украины
Галицкие русофилы